Roger Zanoni, né à Thionville en 1942, artiste contemporain français, vit à Cannes où il réalise son œuvre. Issu du métier du cinéma, il se consacre à la peinture ainsi qu’à des recherches fondamentales sur les thèmes de la perception et du rêve. Naissent des œuvres oniriques et surréalistes, des installations, avec la complicité de photographes sur des thèmes mythologiques, ainsi que plusieurs jeux de tarot aux lignes traditionnelles et contemporaines, édités dans The Encyclopedia of Tarot de Stuart R. Kaplan. ; Ses créations sont exposées dans de nombreux musées et espaces contemporains, en France et dans d'autres pays. Il a reçu le Prix Artoteque en 2007, à Londres.

Œuvre 
Frédérique Wallet, écrivain-photographe, écrit sur sa peinture lors de son exposition à la Chapelle des Pénitents Blancs de Vence, Le jardin de l’Epine : « Sur une ligne contemporaine ses œuvres vous piègent. Il n’hésite pas à vous entraîner vers de mystérieux jardins dont les signes auraient pu se perdre dans les feuillets prémonitoires de Léonard de Vinci. Des mots latins s’inscrivent en grimoires botaniques dans son labyrinthe aux géométries asymétriques. Car derrière son graphisme aux apparences négligées, se dissimule une rigueur dont les correspondances analogiques rapportent les subtilités d’un monde parallèle. Délaissant la noirceur initiale de la matière, Roger Zanoni exhale en la sublimant, l’éclosion de la plus merveilleuse d’entre les fleurs, la Rose de l’Esprit. Apparaissent alors, les couleurs sensuelles de la Renaissance Vénitienne. Il recompose dans ses jardins une palette de transparences, dégageant les éléments subtils dignes de rejoindre l’œuvre allégorique de Giorgione, « la tempête » ou le rêve de Böcklin, « l’île des morts ». Mais son amour infini de la Nature s’émerveille au bestiaire des Alchimistes, dans un cercle perpétuel de métamorphoses. A l’instar de ces explorateurs surréalistes, Roger Zanoni emprisonne dans ces enclos des absences, où si l’on s’égare aux horizons de sa création, on atteint le centre des immobilités, où tout peut disparaître par enchantement. »

François Nédellec, conservateur du Musée de la Castre à Cannes puis du Musée Buffon à Montbard, écrit lors de l’exposition R. Zanoni au Palais des Congrès de Grasse, Mémoire de Chaman : « Et si l'œuvre de Zanoni était inscrite dans la pensée et dans la pierre comme une rune égarée du temps... un peu magdalénienne, un peu arctique en tout état de cause, ultime symbole d'une relation sacrée enfouie au cœur de la "matière-couleur". Il y a à coup sûr quelque chose d'archéologique dans la peinture de Zanoni, mais pas archéologique au sens d'enfoui, mais au sens "d'objet secret", à la frontière entre la caverne, pour ne pas dire "catacombes" avec cette connotation souterraine et magique... et le monde libre des esprits... La peinture de Zanoni touche si l'on peut dire, les cinq sens qui font un équilibre dont le centre de gravité est justement "l'homme". »

Barbara Glowczewski ethnologue au CNRS écrit lors de son exposition à l’Arch Trade Building à Cannes, Art et Rêve : « Zanoni est un rêveur, de ceux qui explorent leurs nuits en éveil. De ceux qui ramènent des fragments d'images et d'histoires de leurs voyages oniriques. De ceux qui se laissent traverser par quelque chose venu d'ailleurs pour en restituer l'insistante présence. Des lignes de rencontres soulignant un point de vue paradoxal, celui où la lumière extérieure devient intérieure. »

Carrière 

Cinéma et vidéo
Diplômé en réalisation Cinéma et Télévision, promotion 1967 CICF Paris
 1967 à 1980 Assistant Réalisateur de nombreux longs métrages français et étrangers.
 1981 Auteur Réalisateur d'un court-métrage fiction "Colloque sentimental", produit par Lysandra Films. Cannes.
 1982 à 1986 Producteur Réalisateur Vidéo de longs métrages sur la parapsychologie : La voyance et Les lignes de la main, distribués par International Leaser Machines et par Delta Vidéo. Paris.

Expositions
1979 Peintures, Palais des congrès de Nice. Nice.
1990 "Mémoire de Chaman" au Palais des Congrès avec l'Aerospatiale (la peinture pour le voyage intérieur, la fusée Ariane et les satellites pour le voyage extérieur). Grasse.	 
1991 "Oiseau-Totem" (peinture – totem sur aile volante), commandée pour l'inauguration de la Cité de l'Espace, en présence du Ministre de la Communication et de l'Aérospatiale Paul Quilès. Cannes.
"Mémoire de Chaman", Musée de Saint Paul, avec le mobilier préhistorique prêté par le préhistorien Jean Liégeois. Saint-Paul de Vence.
"Cérémonie masquée", Espace-Gang, travail en collaboration avec le photographe de Côte Magazine, Jean-Michel Sordello. Cannes.
 "Les machinations de la nuit", triptyque, Commande de l’Aerospatiale. Cannes.	 
1992 "Art et Rêve", Arch Trade Building, avec le photographe J.M. Sordello, et le sculpteur Stan. Cannes. 
"Mémoire de Chaman", Espace Molné. Cap-d'Ail.
1993 «Tarot Zanoni » Espace Molné. Cap d’Ail.
 Commande d'une œuvre par la Banque Populaire de l’Arenas, Nice.
 Couvertures CD, pour le compositeur Marcel-Henri Faivre, Orchestre philharmonique de Monte-Carlo.
1994 « Métamorphoses », Espace Valbergane. Valberg.
1995 « Mémoire de Chaman », Chapelle des Pénitents Blancs. Saint Paul.
 « Natures mortes Définitives, Natures mortes Alchimiques » avec le photographe Jean Michel Sordello. Galerie Artes. Cannes.
1996 Salon International Bijorhca, Création d'une ligne contemporaine sur tissus, pour la Société Claude Dasque. Paris.

1997 « Vanités et tables mises », sous l’égide des musées de Nice. Galerie Renoir. Nice.
1997, 1998, « Mémoire de la Terre » R. Zanoni, avec Amanda Lear, D. Consolo, G. Barone, R. Capron, etc. Rencontres internationales, Abstraction/Figuration, Palais de l’Europe, Menton.
 «Les femmes Oiseaux » en illustration graphique de la musique électro-acoustique de 
François Bayle « Trois rêves d’oiseaux ». Maison de la musique de Nanterre, Journées Olivier Messiaen. Paris.
1999- Avril mai, « Le Jardin de l’Epine », avec le photographe Laurent Theillet. Chapelle Musée des Pénitents Blancs. Vence.
 Mai, Festival international Art Junction avec la Galerie Art’7. Nice.
Juin, « Les jardins allégoriques » avec les textes de Frédérique Wallet. Galerie Art’7. Nice
2000 mai, « Labyrinthes » avec les textes de Frédérique Wallet. Galerie Art’7. Nice
 « Blue » avec Ben], Moya, Carlin, Dubreuil, Polacci… Galerie Art’7. Nice.
2001 mai, juin, « Le lieu où l’Iris rencontre l’insecte », avec les textes de l’écrivain Frédérique Wallet. Galerie Art’7. Nice.
2002 janvier « Antiphonaire profane » avec les textes de Frédérique Wallet (acquisition d’une œuvre par le musée). Musée national d’art et histoire. Draguignan.
Mai, « Cérémonie masquée » avec les photographies de Jean Michel Sordello, les textes de l’écrivain Frédérique Wallet et du préhistorien Jean Liégeois. Galerie Art’7. Nice.
2003 janvier « J’aime la peinture » avec “Le Surréalisme dans l’art” textes de Frédérique Wallet. Galerie ART’7. Nice
Août, « Art’7 voit Rouge » en compagnie de : Allard, Carlin, Chavanis, Klein, Polacci, etc. Galerie Art’7. Nice.
2004, mai « Holographismes » avec les photographies et les textes de Frédérique Wallet. Villa Rothschild, Médiathèque. Cannes.

2004: «Miroirs d’eau » avec les photographies et les textes de Frédérique Wallet. Palais des Festivals de Cannes, juillet, Peintre invité au Symposium International de l’Eau, Cannes].
2005 mai /Juin /Juillet: « Miroirs d’eau » avec les photographies et les textes de Frédérique Wallet. Les Courmettes, Art et Environnement. Tourrette sur Loup.
2006 janvier /Février « Miroirs d’eau », avec les photographies et les textes de Frédérique Wallet. Galerie de la Ville de Tuttlingen, Allemagne.
Septembre à Décembre, « 1950-1970, Le Draguignan de Régina Wallet», installation littéraire, hommage à l’écrivain Régina Wallet : Musée national d’art et histoire de Draguignan.
2006 novembre/Décembre, « Bois Sacré » avec les photographies et les textes de Frédérique Wallet. Médiathèque de Cannes avec le Centre permanent d’initiative pour l’environnement des Iles de Lérins et Pays. Cannes.
2007 Prix d’Excellence Artoteque 2007, Londres.

Éditions :
1993 Tarot traditionnel, « Zanoni Tarot » 22 arcanes. Ed Runinga, 1993, USA. Tarot choisi par le plus grand collectionneur au monde Stuart Kaplan dans son « Encyclopedia of Tarot », comme le meilleur tarot français.
1997 "Mémoire de la Femme-Oiseau", auteur avec Frédérique Wallet, dans "L'homme et l'animal qui est le maître?", ouvrage collectif avec Rémi Chauvin, Jean-Louis Victor, René Lachaud, Rudolf Steiner, Ed. de la Reyne de coupe.
2000 Tarot du rêveur « Codex Zanoni », 22 huiles sur toile.
2008 « le Tarot du Chaman », avec Frédérique Wallet et Océane Allessi- Ravasini, Edition l'Envol, coutumes et traditions ancestrales. Saint-Denis-de-la-Réunion.

En préparation l’édition de l’exposition « Miroirs d’eau » et « Bois sacré » avec Frédérique Wallet.

Notes et références

Hommage 
Un hommage à l'écrivain Claude Delarue, le Lamento d'Adrianna de Roger Zanoni

Lien externe 

 Site personnel

Peintre français du XXe siècle
Peintre français du XXIe siècle
Naissance en 1942
Naissance à Thionville